Наследники (, Wang-gwan-eul Sseu-ryeo-neun Ja, Geu Moo-gae-reul Gyun-dyeo-ra — Sangsokjadeul, ) — южнокорейская дорама с участием Ли Мин Хо и Пак Синхе, который выходил в эфир на SBS с 9 октября по 12 декабря 2013 года.

Сюжет 
Чха Ын Сан — бедная ученица из Кореи. Приехав в США на поиски своей сестры, знакомится с Ким Таном — наследником Empire Group. После приезда в Корею она узнает, что идет в школу, где учатся богатые студенты. Там она находит друзей, врагов и даже любовь. Очень много трудных моментов она переживёт в этой школе. Будет ли конец счастливым вы узнаете только посмотрев его.

Актёры и персонажи 
 Ли Мин Хо — Ким Тан
 Чон Чан У — Ким Тан в детстве
 Пак Син Хе — Чха Ын Сан
 Ким У Бин — Чхве Ён До
 Ян Хён Мо — Чхве Ён До в детстве
 Кристал Чон — Ли Бо На
 Ким Чжи Вон — Рейчел Ю
 Кан Мин Хёк — Юн Чан Ён
 Чхве Чжин Хёк — Ким Вон
 Кан Ха Ныль — Ли Хё Син
 Ким Сон Рён — Хан Ги Э
 Им Чжу Ын — Чон Хён Чжу
 Чон Су Джин — Кан Ы Соль
 Чхве Чжи Хо — Чхве Дон Ук
 Юн Сон Ха — Эстер Ли
 Ким Мин Кён — Пак Хи Нам
 Пак Хен Сик — Чо Мён Су
 Чхве Вон Ен — Юн Чже Хо
 Пак Чжун Гым — Чжи Сок

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Наследники на HanCinema

Подростковые драмы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея 2013 года
Программы телеканала Seoul Broadcasting System
Телесериалы на корейском языке